WDS peut faire référence à :
 en informatique :
 Wireless Distribution System, un système permettant l'interconnexion de plusieurs points d'accès sans fil (notamment Wi-Fi).
 Windows Deployment Services, un service d'installation à distance de Microsoft.
 Windows Desktop Search, composant de Microsoft pour Windows, permettant d'effectuer des recherches quasi instantanées de fichiers sur un ordinateur local.
 Walt Disney Studios, le second parc à thèmes de Disneyland Paris.
 wavelength dispersive X-ray spectroscopy, un mode d'analyse de dispersion d'un rayonnement électromagnétique. En français, on parle d'analyse dispersive en longueur d'onde.
 Washington Double Star Catalog : catalogue d'étoiles doubles.
 Web Digital School, une école informatique basée à Brest et spécialisée dans le web et le design graphique.